A Equipe Malaia de Copa Davis representa Malásia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Lawn Tennis Association of Malaysia.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe malaia)

Malásia